Tenisový turnaj ATP BB&T Atlanta Open 2012 se konal ve dnech 16. až 22. července v americkém Johns Creek státu Georgie. Odehrával se na otevřených kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Představoval první ročník sponzorovaný firmou BB&T a hraný s novým názvem „BB&T Atlanta Open“. Jednalo se o úvodní turnaj série US Open 2012. Odměny činily 600 000 USD.

Dvojnásobný obhájce singlového titulu Američan Mardy Fish, skrečoval zápas ve druhém kole pro poranění ramena. Vítězem se stal čtvrtý nasazený Američan a bývalá světová jednička Andy Roddick. Australan Matthew Ebden obhájil deblový titul tentokrát ve spojení s Ryanem Harrisonem.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli do 2. kola volný los.
  John Isner (semifinále)
  Mardy Fish (2. kolo, skreč)
  Kei Nišikori (čtvrtfinále)
  Andy Roddick (vítěz)
  Kevin Anderson (2. kolo)
  Ryan Harrison (1. kolo)
  Alex Bogomolov (1. kolo)
  Go Soeda (semifinále)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Brian Baker
  Steve Johnson
  Jack Sock

Následující hráč získal do hlavní soutěže zvláštní výjimku:
  Rajeev Ram

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Ruben Bemelmans
  Ričardas Berankis
  Sergej Bubka
  Alex Kuznetsov

 Odhlášení 
z dvouhry
  Lukáš Lacko

 Skrečování 
z dvouhry
  Mardy Fish (zranění pravého hlezna)
ze čtyřhry
  Alex Bogomolov (zranění ramena)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1= 1
| RD1-team1= John Isner
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=77
| RD1-score1-3=4
| RD1-seed2=4
| RD1-team2= Andy Roddick
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=65
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=8
| RD1-team3= Go Soeda
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Gilles Müller
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=4
| RD2-team1= Andy Roddick
| RD2-score1-1=1
| RD2-score1-2=77
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Gilles Müller
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=62
| RD2-score2-3=2
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (semifinále)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (1. kolo)
  Jamie Delgado /  Ken Skupski ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Atlanta Open
Tenis v USA v roce 2012